Larrea hace referencia a varios artículos:

Botánica
 Larrea, género de arbusto;

Personas
 Larrea (apellido), de origen vasco;
 Juan Larrea (político), argentino;
 Juan Larrea (poeta), español.

Lugares
 Larrea (Álava), localidad de España;
 Larrea (Buenos Aires), localidad de la Argentina;
 Estación Larrea, estación de ferrocarril en Larrea, Argentina;